Александр Дани́лин:
 Данилин, Александр Борисович (1961—2019) — советский конькобежец.
 Данилин, Александр Геннадьевич (род. 1960) — радиоведущий, психиатр, врач-нарколог, автор научно-популярных книг.
 Данилин, Александр Михайлович (1910—1970) — Герой Советского Союза.